Илинденската организация е взаимоспомагателна и културно-просветна организация на български бежанци от Македония, бивши участници в националноосвободителното движение, съществувала в периода 1921-1947 година.

История 

Създадена е от дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, които не се вливат във ВМРО на Тодор Александров след края на Първата световна война. Официално Илинденската организация е учредена на 16 декември 1920 година. Обединява дружествата „Илинден“ в цяла България.

Първото дружество е създадено в София на 3 април 1921 година с председател Крум Зографов. На 4 декември е избран управителен съвет с председател Георги Занков, секретар Георги Попхристов, касиер Славчо Пирчев и съветници Стоян Мишев и Иван Попов. Според временния си устав то е взаимоспомагателна организация, независима от всякакви политически течения и партии. След софийското са основани и други дружества. До края на 1922 година в различни градове като Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен се създават 31 дружества с общо 4340 членове.

От 19 до 21 януари 1923 година се провежда Учредителният конгрес на Илинденската организация. Тя се ръководи от управителен съвет от 7 души, от които 4 избира софийското дружество, а останалите конгресът. Членове на ръководството и са Георги Занков – председател, Славчо Абазов, Борис Стрезов и други. Пръв редактор на печатния орган на организацията – вестник „Илинден“ (1921–1926) е Арсений Йовков. Други нейни печатни издания са вестниците „20 юли“ и „Пирин“ излизали в 1923–1924 година.

През 1924 година Тодор Александров няколко пъти разговаря с Петър Ацев, тогавашния председател на Илинденската организация, по повод избирането на Арсений Йовков и Георги Занков в ръководното ѝ тяло. Притеснен от засилващата се комунистическа пропаганда, Тодор Александров изисква двамата да бъдат отстранени от Илинденската организация. Случващото се съвпада с опитите на крайно левите елементи да завладеят ВМРО, вследствие на които Тодор Александров е убит. Като участници в заговора срещу Тодор Александров са заподозрени ръководителите на Илинденската организация.

След убийството на Тодор Александров на 31 август 1924 година, Иван Михайлов поема фактически ръководството на ВМРО и взема радикални мерки срещу нелоялните членове на Илинденската организация. След 1924 година в ръководството на организацията влизат и представители на десницата, поради което част от членовете ѝ се прехвърлят в левичарското движение. Впоследствие доста дейци на организацията стават жертва на Горноджумайските събития и последвалите ги братоубийствени борби във ВМРО.

На Втория конгрес на 12–13 юли 1925 година Занков и Йовков (посмъртно) са изключени от организацията. Новото ръководство започва да издава списание „Илюстрация Илинден“ (1927–1944), начело с Петър Мърмев и Христо Шалдев.

През следващите години Илинденската организация се занимава предимно с културно-просветна дейност. През 1932 година на седмия редовен конгрес на Илинденската организация за председател на организацията е преизбран Кирил Христов. Нейни представители са делегати на Великия македонски събор, проведен през 1933 година в Горна Джумая.

Организацията е формално разтурена след Деветнадесетомайския преврат от 1934 година, но реално продължава съществуването си. До март 1936 година редакцията на Илюстрация Илинден се помещава на улица „Лавеле“ 16, а след построяването на Македонския културен дом на улица „Пиротска“ 5. Там са пренесени тържествено и останките на Гоце Делчев. През 1940 година председателят на Илинденската организация Лазар Томов подписва декларация за присъединяването на целокупна и обединена Македония в границите на България.

След връщането на Южна Добруджа през септември 1940 година и освобождението на по-голямата част от Вардарската Македония през април 1941 година, организацията създава и там свои дружества.

След Деветосептемврийския праврат в 1944 година издаването на „Илюстрация Илинден“ е прекратено. На 21 юли 1945 година е избрано ново ръководство: Стефан Аврамов – председател, Милан Ангелов (подпредседател), секретарите Никола Паунчев и Любен Казаски, Никола Константинов (касиер), както и двамата съветници Божин Проданов и Тома Кърчов. Ръководството е лоялно към новата отечественофронтовска власт, с изключение на Божин Проданов, който е изключен година по-късно от ръководството. На 15 юни 1947 година комунистическите власти разпускат организацията.

Крупни издания на Илинденската организация 
 Албум-алманах „Македония“, 1931 година, колектив
 „Освободителните борби на Македония“, Христо Силянов, в два тома 1933 и 1943 година

Външни препратки 
 Георги Баждаров, „Моите спомени“, София – 1929 г.
 "Илинденски лист. Извънредно издание на Илинденската организация по случай годишнината на Илинденското възстание", София, 2 август – Илинден, 1935 година
 "Позив към целокупната македонска емиграция в страната", публикувано във в-к "Независима Македония", год. I, бр. 8, София, 12 април 1923 година
 "Загоричани", публикувано във в-к "Илинден. Орган на бившите македоно-одрински революционери", година V, бр. 15, София, 10 април 1925 година
 "Седмият редовен конгрес на Илинденската организация", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. 5, книга 2 (42), София, ноември 1932 година
 "Солунското съзаклятие (атентатите на 15-18 април 1903 г. в Солун)", извлечение от сп. "Илюстрация Илинден", година V, книга 5 (45), София, 1933 година
 "Устав на Илинденската организация", София, 1931 година
 Списание "Илюстрация Илинден - I годишнина", София, 1927-1928 година
 Списание "Илюстрация Илинден", София, 1928-1943 година

Бележки